XBD – codice valutario ISO 4217 dell'Unità di acconto Europea 17 (E.U.A.-17), unità per il mercato obbligazionario